«По ту сторону» — название фильмов и телесериалов.

 Фильмы
 «По ту сторону» — советский художественный фильм 1930 года по роману В. П. Кина, режиссёр Борис Казачков.
 «По ту сторону» — советский художественный фильм 1958 года по роману В. П. Кина, режиссёр Ф. И. Филиппов.
 «По ту сторону» — социально-психологический фильм-драма 2010 года шведского режиссёра Перниллы Аугуст.
 «По ту сторону» — серия художественно-публицистических книг издательства «Советская Россия», изданных в 1978—1990 годах.

 Телесериалы
 «По ту сторону» — американский телесериал канала Freeform, выходил в 2017—2018 годах.
 «По ту сторону» — американский телесериал канала Starz, выходил в 2017—2019 годах.